Хантингтон има више значења:
 Округ Хантингтон (Индијана), је округ у америчкој савезној држави Индијана
 Хантингтон (Њујорк), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Њујорк
 Хантингтон (Вирџинија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вирџинија
 Хантингтон (Масачусетс), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Масачусетс
 Хантингтон (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Хантингтон (Јута), град је у америчкој савезној држави Јута
 Хантингтон (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
 Хантингтон (Западна Вирџинија), град је у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
 Хантингтон (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Хантингтон (Орегон), град је у америчкој савезној држави Орегон